Улица Го́голя расположена в Восточном районе города. Начинается от улицы Мира и заканчивается Ольховским кольцом около Машзавода. Названа в честь великого российского и украинского писателя Николая Васильевича Гоголя. Построена в 1980-х годах. Длина 3,54 км.

Транспорт 
На улице действует троллейбусное и автобусное сообщение.

Инфраструктура 
На улице располагается:
 «Инмаш» (до кризиса в здании был одноимённый производитель высокоточных станков, оттуда и название прилегающего к заводу района ВТС) — дом 122
 Машзавод (в районе Ольховского кольца)
 Финская сауна — дом 120

См. также 
 Стерлитамак
 Список улиц Стерлитамака

Гоголя
Стерлитамак